Lateinamerika-Institut steht für:

 das Österreichische Lateinamerika-Institut in Wien
 das Lateinamerika-Institut (Berlin) der Freien Universität Berlin